Лу́ций Кальпу́рний Пизо́н ():

 Луций Кальпурний Пизон (Понтифик) — понтифик, консул 15 года до н. э.;
 Луций Кальпурний Пизон — консул 1 года до н. э.;
 Луций Кальпурний Пизон;
 Луций Кальпурний Пизон;
 Луций Кальпурний Пизон — консул-суффект 97 года;
 Луций Кальпурний Пизон;

 Луций Кальпурний Пизон Фруги — консул 133 года до н. э.;
 Луций Кальпурний Пизон Фруги;
 Луций Кальпурний Пизон Фруги;
 Луций Кальпурний Пизон Фруги — согласно античной традиции, узурпатор в 261 году. Очевидно, вымышленная личность;

 Луций Кальпурний Пизон Цезонин — член коллегии консулов в 148 году до н. э., родной отец следующего;
 Луций Кальпурний Пизон Цезонин — отец следующего;
 Луций Кальпурний Пизон Цезонин — занимал квестуру в 100 году до н. э., родной отец следующего;
 Луций Кальпурний Пизон Цезонин — военный и политический деятель Римской республики, тесть Цезаря, предполагаемый владелец знаменитой Виллы Папирусов в Геркулануме;

 Луций Кальпурний Пизон Фруги Лициниан — наследник императора Гальбы.